Doeme bzw. Döme ist der Familienname folgender Personen:

 Oliver Dashe Doeme (* 1960), nigerianischer Geistlicher, Bischof von Maiduguri
 Róbert Döme (* 1979), slowakischer Eishockeyspieler
 Zoltán Doeme (1864–1935), ungarischer Opernsänger und Gesangspädagoge, siehe Zoltán Döhme

Döme bezeichnet auch:
 eine Abgabe für die traditionelle Eichelmast von Hausschweinen, siehe Dehme (Recht)